Формальний метод вивчення літератури.
 Формальні методи проектування та специфікації комп'ютерних систем.